Nicolis est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1981-), footballeuse italienne ;
 Carlo Felice Nicolis de Robilant (1826-1888), général, diplomate et homme politique italien ;
  (1799-1871), militaire et homme politique italien ;
  (1723-1783), architecte italien ;
  (1909-?), footballeur italien ;
 Grégoire Nicolis (1939-2018), physicien belge ;
 Mario Nicolis di Robilant (1855-1943), militaire et homme politique italien ;
 Olga Nicolis di Robilant e di Cereaglio (1934-), journaliste et écrivaine italienne ;
 Spirito Benedetto Nicolis de Robilant (1722-1801), ingénieur et minéralogiste italien.

Culture 
 , musée italien de la ville de Villafranca di Verona dans la province de Vérone en Vénétie.

Patronyme italien